Ars steht für:
 Ars (Vézère), Fluss in Frankreich
 Ars (Les Valls de Valira), Gemeinde in Spanien

Gemeinden in Frankreich:
 Ars (Charente) im Département Charente
 Ars (Creuse) im Département Creuse
 Ars-en-Ré im Département Charente-Maritime
 Ars-Laquenexy im Département Moselle
 Ars-les-Favets im Département Puy-de-Dôme
 Ars-sur-Formans im Département Ain, Wirkungsstätte des hl. Pfarrers Jean-Marie Vianney
 Ars-sur-Moselle im Département Moselle
 Saint-Julien-l’Ars im Département Vienne
 Saint-Martin-l’Ars im Département Vienne

Ars ist der Familienname folgender Personen:
 Furkan Ars (* 1994), deutsch-türkischer Futsalspieler
 Sjoerd Ars (* 1984), niederländischer Fußballspieler

ARS steht für:
 Abendrealschule
 Abstraktion, Referenz, Synthese, konstitutives Prinzip der Programmiersprache A++ (Programmiersprache)
 Action Request System, Software-Tool der Firma Remedy Corporation, siehe BMC Remedy Action Request System
 Active Roll Stabilization, aktiver Stabilisator in Fahrzeugen
 Acute Radiation Syndrome, siehe Strahlenkrankheit
 Adaptive Radar System, (Deutsch: Adaptives Radarsystem), Fahrerassistenzsystem zur Abstandserkennung und -regelung in Personenkraftwagen
 Agricultural Research Service, Forschungseinrichtung des US-Landwirtschaftsministeriums
 Albertville-Realschule, eine von zwei Realschulen in Winnenden
 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 Alpine Rettung Schweiz, Bergrettungsdienst der Schweiz
 Amtlicher Regionalschlüssel, Kennziffer zur Identifizierung politischer Gebiete
 Antirotationsschnur, Hilfsmittel in der Luftrettung
 Argentinischer Peso, Währung Argentiniens nach ISO 4217
 ARS-Element, autonom replizierende Sequenz in der Biochemie
 ARS (Künstlervereinigung), Artists Rights Society, 1987 gegründete Urheber-, Lizenz- und Überwachungsorganisation für bildende Künstler in den USA
 ARS Entertainment, Plattenlabel
 ARS Produktion, deutsches Musiklabel für klassische Musik 
 Assemblea Regionale Siciliana
 Astilleros Río Santiago, ein staatliches argentinisches Schiffbauunternehmen
 Auction Rate Securities, variable US-Anleihen
 Audience Response Systeme, technische Geräte aus dem E-Learning
 Antibiotika Resistenz Surveillance, Einrichtung des RKI zur Erfassung von Antibiotikaresistenzen

AR-S steht für:
 Provinz Santa Fe, argentinische Provinz nach ISO 3166-2

ars steht für:
 Nadschd-Arabisch (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt in der Nadschd-Region im Inneren der arabischen Halbinsel im heutigen Saudi-Arabien
 lateinisch ars („Kunst“)

Siehe auch:
 Pfarrer von Ars

ARS